La scala a chiocciola (The Spiral Staircase) – film del 1945 diretto da Robert Siodmak
The Spiral Staircase – film tv del 1961 diretto da Boris Sagal
Delitto in silenzio (The Spiral Staircase) – film del 1975 diretto da Peter Collinson
The Spiral Staircase – film tv del 2000 diretto da James Head

Pagine correlate 
La scala a chiocciola